Bage (rivier), een zijrivier van de rivier de Viaur.
Bagé, een stad in Brazilië.
Bâgé-la-Ville, gemeente in Frankrijk
Bâgé-le-Châtel, gemeente in Frankrijk